Бобе:

 Бобе — бо, 14-я буква лаосского алфавита, в тайском алфавите соответствует букве бобаймай.
 Бобе, Луисон (1925—1983) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.